Ibi, indián népcsoport
Ókori személyek
 Kakauré Ibi, ókori egyiptomi fáraó
 Ibi, ókori egyiptomi nemesember
Földrajz
 Ibi, falu Burkina Fasóban
 Ibi, város Nigériában
 Ibi, község Spanyolországban
 Ibi, folyó Japánban